Anníbal va ser un militar cartaginès al servei del gran Anníbal.

Aquest el va enviar, junt amb Hipòcrates i Epícides, a Siracusa, per intentar obtenir l'aliança del rei Jerònim. Anníbal es va limitar a portar als altres dos a Sicília però no va tenir part en les converses polítiques i va tornar a Cartago, segons diuen Polibi i Titus Livi.

Referències 

Cartaginesos